North Country Maid — четвёртый студийный альбом Марианны Фейтфулл. Был выпущен только в Великобритании. За аранжировки отвечали  и Мик Тейлор. Звукорежиссёром выступил Гас Даджен, а за фотографию отвечал . Гитаристами выступили Джон Марк и Биг Джим Салливан.

Половина песен была выпущена несколькими месяцами ранее в США на альбоме Go Away from My World.

Список композиций 
 «Green Are Your Eyes» (Берт Дженш)
 «Scarborough Fair» (Традиционная; аранжировано Джоном Марком)
 «Cockleshells» (аранжировано Миком Тейлором)
 «» (Том Пакстон)
 «» (Юэн Макколл)
 «Sally Free and Easy» (; аранжировано Джоном Марком)
 «» (Донован)
 «How Should I Your True Love Know» (Традиционная; аранжировано Джоном Марком)
 «» (Традиционная; адаптация , слова )
 «North Country Maid» (Традиционная; аранжировано Джоном Марком)
 «Lullaby» ()
 «» (Фрэнсис Макпик; аранжировано Джоном Марком)

Бонус-треки на CD-переиздании:
 «The Most of What Is Least»
 «Come My Way» (Традиционная) (альтернативная версия оригинала на Come My Way)
 «Mary Ann» (Рэй Чарльз) (альтернативная версия оригинала на Come My Way)

Примечания 

Альбомы Decca Records
Альбомы Марианны Фейтфулл